А́нна-Мари́ Э́рикссон (; ) — шведская кёрлингистка.

Достижения 
 : золото (, ), серебро ().
 : золото (1975, 1976, 1977).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швеции
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Швеции по кёрлингу